Rokån, een rivier die stroomt in de Zweedse gemeente Piteå
Rokan, een rivier op het Indonesische eiland Sumatra